Lionheart (1968), een film uit 1968
 Lionheart (1987), een film uit 1987
 Lionheart (1990), een film uit 1990
 Lionheart (album), het zestiende album van Saxon, uitgebracht in 2004
 Lionheart (Brits worstelaar) (1982-2019), geboren als Adrian McCallum
 Lionheart (computerspel), een videospel voor het platform Commodore Amiga, uitgebracht in 1992
 Lionheart (Kate Bush), een muziekalbum uit 1978
 Lionheart (Marvel), een personage uit de strips van Marvel Comics
 Lionheart: Legacy of the Crusader, een Role-playing videospel, uitgebracht in 2003